Border Gateway Protocol, een protocol van het internet
 BGP Records, een Brits platenlabel
 de IATA-code van Bongo Airport in Gabon